Warmbrunn ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Warmbrunn (* 1999), deutscher Schauspieler
 Harald Warmbrunn (1933–2020), deutscher Schauspieler
 Jürgen Warmbrunn (* 1962), deutscher Historiker
 Werner Warmbrunn (1920–2009), US-amerikanischer Historiker

Siehe auch:
 Cieplice Śląskie-Zdrój (deutsch: Bad Warmbrunn), Stadtteil der polnischen Stadt Jelenia Góra (Hirschberg) am Fuß des Riesengebirges in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Holzschnitzschule Bad Warmbrunn